Saint Michael steht für:

 Saint Michael (Alaska), ein Ort in Alaska
 Saint Michael (Barbados), Verwaltungsbezirk der Inselnation Barbados
 Saint Michael’s Abbey, eine Benediktinerabtei in Farnborough, Hampshire, England

Siehe auch:
  Sankt Michael
  Order of St. Michael and St. George, britischer Orden